Werner Böhnke ist der Name folgender Personen:

* Werner Böhnke (Widerstandskämpfer) (1911–1997), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Diplomat der DDR
 Werner Böhnke (Synchronsprecher) (* 1959), deutscher Synchronsprecher